Junior (lateinisch für „jünger“), abgekürzt Jun. oder Jr., steht für:
 der Jüngere bei Personen mit gleichem Namen, siehe Namenszusatz #Junior
 Júnior (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Junior (Bildung), Jahrgangsstufe an US-amerikanischen Colleges und High Schools
 Junior (Fernsehsender), Fernsehsender von Sky Deutschland
 Junior (Film), US-amerikanischer Film von Ivan Reitman (1994)
 Junior (Kinderzeitschrift), Kinderzeitschrift
 Junior (Schachprogramm), Schachprogramm
 Junior (Fahrzeug), Fahrzeug des Stanford Racing Teams der Stanford University
 Junior SL, spanischer Automobilhersteller
 Röhr Junior, Automodell von Röhr Auto
 DKW Junior, Automodell der Auto Union
 Fabbrica Junior Torinese Automobili, italienischer Automobilhersteller
 Bölkow 208 Junior, deutsches Kleinflugzeug, siehe Malmö Flygindustri MFI-9
 Junior, junger Ordensangehöriger, siehe Ordensgelübde #Zeitliche und ewige Profess
 Atlético Junior, kolumbianischer Fußballverein

Júnior ist der Künstlername folgender Personen:
 Júnior (Fußballspieler, 1954) (Leovegildo Lins da Gama Júnior; * 1954), brasilianischer Fußballspieler
 Júnior (Fußballspieler, 1973) (Jenilson Angelo de Souza Júnior; * 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Júnior (Fußballspieler, 1977) (José Carlos de Jesus Júnior; * 1977), brasilianischer Fußballspieler

JUNIOR steht als Abkürzung für:
 Junge Unternehmer initiieren, organisieren und realisieren, siehe Junior-Programme

Siehe auch:
 Mick Schumacher (Pseudonym Mick Junior; * 1999), deutscher Automobilrennfahrer
 Junioren, Altersklasse im Sport

Abkürzung